Giovanni Falconi Ossa (Guarapari ES, 27 de janeiro de 1982), mais conhecido como Tatto Falconi, é um cantor, músico, compositor e guitarrista Brasileiro-Chileno. Ele é o vocalista e guitarrista da banda Tatto Falconi TTF. Em meados da década de 1990, ele alcançou mais notoriedade em Brasil, Argentina e Uruguai com suas bandas de grunge brasileiro e rock brasileiro e rock chileno "Tattoo Falconi" e "Extasy". A banda de rock de Guarapari ES, Brasil que emigraria para Santiago, Chile tem vinte e um álbuns em sua carreira.

Biografia

Primeiros anos 

Giovanni Falconi nasceu em 27 de janeiro de 1982 em Guarapari ES, Brasil. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas onze anos, filho de pai brasileiro e mãe chilena. Ele cresceu em La Serena, Chile ouvindo música Grunge. Ele admirava a emoção demonstrada pelos intérpretes do gênero, mas com o passar do tempo ele se interessou pelo hard rock. Na juventude passou de lá para cá, entre Chile e Brasil. Aos 16 anos formou sua primeira banda no Brasil chamada "Tattoo Falconi" a banda é convidada a abrir para o grupo grunge brasileiro "Extasy". Em 1998 fazem turnê na Argentina, Uruguai e Brasil no final da turnê Giovanni Falconi passa a fazer parte da banda "Extasy" como baixista. Aos 18 anos, formou sua primeira banda no Chile chamada "Jam" junto com seus amigos de infância Emmanuel Finlayson (bateria) e Tim Picchetti (guitarra) que mais tarde se chamaria Gufi. Em 2001 Falconi volta a participar de sua banda brasileira "Extasy" agora como cantor e guitarrista, a banda percorre todo o Brasil e se torna um dos grupos mais requisitados nas rádios brasileiras. Retorno de Guarapari, ES, Brasil para Chile. Na Avenida del Mar na cidade de La Serena em 2010 ele criou Tatto Falconi TTF.

Tatto Falconi TTF

Giovanni Falconi Ossa é o guitarrista, vocalista e compositor do grupo Tatto Falconi TTF. Sua contribuição na guitarra deu à banda um som orientado ao Grunge. Em 2010 lançou o primeiro álbum chamado "Trayecto Infinito" junto com o músico chileno, (guitarrista) Rodrigo Burotto, que produziria o álbum e também faria parte da primeira formação oficial da banda. Assim, Tatto Falconi TTF começa com Giovanni Falconi Ossa (Voz e Guitarra), Rodrigo Burotto (guitarra), Álvaro Moscoso (Baixo e vocal de apoio) e Sergio Urzua (bateria). A banda passa por diversas mudanças de músicos em suas formações ao longo dos anos que ajudariam na criação e evolução musical da banda. Sua formação atual é composta por Giovanni Falconi (Voz e Guitarra), Rodolfo Flores (guitarra), George Elso (Baixo e vocal de apoio) e Cristóbal Casarejos (bateria). Tatto Falconi TTF tem vinte e um álbuns de estúdio:  Trajecto Infinito (2010), Injusta Sociedad (2011),  Playa Cannabis (2012),  Calma mi Sed ( 2013),  Guitarra e Destino (2014),  Pasó la Vieja (2015),  Five Forces (2015),  As Minas Pirão (2016),  Callejero (2016),  Guarapari Rock, (2017),  In The Club (2017),  Rebelião (2018),  Revolução (2018),  Funny Day (2019),  Adrenalina (2019),  Even Because (2020),  Pure Malice (2020),  Conceitos Distantes (2021),  Como el Infinito (2021),  Ela me prefere doidão (2022) e  All (2022) ''. E ficou conhecida por suas canções «Five Forces», «Playa Cannabis» e «As Minas Pirão».

Carreira solo
 
Após a turnê "Five Forces" pela Europa e América do Sul, Falconi decide compor e grava seu primeiro álbum solo chamado Crazy Nights . Lançado em dezembro de 2015 e produziu um single chamado: "Don't Leave". O álbum de onze músicas foi produzido pelo americano John Marrit sob o selo EMI. Em junho de 2019 lançou seu segundo álbum solo, chamado Pensamentos Fúteis, produziu o single: "Quero te Ter", uma obra voltada para o público de Brasil e Portugal. Este álbum tem doze temas, com músicas em português. Mais tarde, havia rumores de um terceiro álbum para o ano de 2021, mas a [[pandem da covid-19 atrasou sua gravação. Finalmente, o terceiro álbum foi lançado em 30 de setembro de 2021, intitulado I Hate You. Paralelamente a este álbum, foi lançado o single promocional "I Want Field". O álbum "I Hate You" tem dez músicas, com músicas em inglês. Este álbum tem como tema o alívio que fala da sociedade, do descontentamento com a política, com músicas criadas com histórias da vida de Giovanni em todos os seus aspectos. "histórias de amor" e "protestos sociais". mistura grunge, punk rock e heavy metal.

Influências e Estilo 
Suas influências passam por Hard rock, jazz, Grunge, fusion e metal. Entre seus músicos e cantores favoritos estão Kurt Cobain, Layne Staley, Scott Weiland, Chris Cornell, Ozzy Osbourne, John Maclauglin, Al Di Meola, Tony Iommi, Angus Young, Frank Gambale, Allan Holdsworth, e outros. Esta grande de soma de influências e estilos deixaram seu fraseado e solos com sonoridades diferenciadas do que geralmente é visto em guitarristas de Rock e heavy metal, pois é nitidamente claro a presença de jazz em suas composições, estilo que tal músico admiti em algumas entrevistas ter convivido devido a seus professores. Giovanni é conhecido por sua técnica apurada usando diversas técnicas distintas tanto em bases quanto em solos como sweep, alternada e two hands em uma mesma passagem e também por misturar diversas escalas e modos em uma mesma frase.

Discografia

Álbuns de estúdio

Singles

Videografia

Equipamento 
Giovanni durante grande parte de sua carreira utiliza guitarra de 7 cordas e racks, ao invés de cabeçotes valvulados. Também utiliza uma grande variedade de guitarras em sua carreira como Schecter, Epiphone, Condor, Andréllis e Ibanez, utilizando principalmente estas duas últimas marcas sempre de 7 cordas. Grande parte de sua carreira ele utiliza uma Ibanez Universe preta e uma Andréllis customizada.

 Andréllis 7 strings model PS-1;
 Andréllis 8 strings model PS-8;
 Condor FC-7;
 Ibanez Universe 7 strings;
 Epiphone Les Paul 7 strings Limited Edition;
 Classical guitar Hand Made R. Saraiva;
 Mesa Boogie Triaxis;
 Mesa Boogie Simulclass 90/90;
 Hush Noise Gate Rocktron.

Ligações externas 

 

Cantores de rock do Brasil
Nascidos em 1982
Barítonos do Brasil
Guitarristas rítmicos
Guitarristas solo
Cantores do Espírito Santo
Guitarristas do Espírito Santo
Compositores do Espírito Santo
Cantores de pop rock do Brasil
Cantores de língua inglesa do Brasil
Cantores de língua espanhola do Brasil
Cantores de rock
Naturais de Guarapari
Bandas do Espírito Santo
Cantores de heavy metal
Músicos de power metal
Músicos de metal sinfônico
Brasileiros de ascendência chilena